Heidelberg University steht für:

 englischer Name der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Heidelberg University (Ohio)